

Макоше — поселення в общині Рибниця, регіон Південно-Східна Словенія.

Макоше — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Жупа Дубровацька.